Idas ou IDAS peuvent faire référence à :

Mythologie 
Plusieurs personnages de la mythologie grecque portent ce nom :
 Idas est un prince messénien ;
 Idas, fils d'Arcas est le nom d'une des victimes sacrificielles du Minotaure.

Toponymes 
 Lac à Idas, un plan d'eau de tête de la rivière à Idas, à Baie-Saint-Paul, dans la MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec, Canada.
 Rivière à Idas, un affluent du Bras du Nord-Ouest, à Baie-Saint-Paul, dans la MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Autres 
 Idas (bivalve), un genre de mollusques
 IDAS (missile)
 Idas, un cratère sur Janus (lune de Saturne).
 IDAS, un intérieur système d'antennes distribuées.
 Indian Defence Accounts Service, fournit des services financiers et d'audit aux services de défense indiens.
 École internationale de design pour les études avancées, Université Hongik, Séoul, Corée du Sud.

Voir aussi 
 Ida (homonymie)